Pennino ima više značenja:
 Pennino, Benevento
 Pennino, Salerno